Onderdistrict in Indonesië
 Temulus (Mejobo), een plaats in het bestuurlijke gebied Kudus in de provincie Midden-Java
 Temulus (Randublatung), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java